La guerre du Golfe peut désigner trois conflits militaires modernes dont les théâtres d'opérations se sont déroulés à proximité ou dans le golfe Persique :
 la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 ;
 la guerre du Golfe, avec l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 et la réaction des États-Unis :  protection de l'Arabie saoudite (opération Bouclier du désert), puis opérations militaires contre l'Irak et libération du Koweït en 1991 (opération Tempête du désert) ; rétrospectivement, cette deuxième guerre a été surnommée « première guerre du Golfe » à partir de 2003 ;
 la guerre d'Irak de 2003 à 2011, dite « seconde guerre du Golfe », avec l'invasion de ce pays par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que certains de leurs alliés.